Evry (Yonne) – francuska gmina w regionie Burgundia
 Evry (Essonne) – francuska gmina w regionie Île-de-France